Тамбиев — фамилия; имеет женскую форму Тамбиева.

 Тамбиев, Александр Хапачевич (род. 1934) — учёный, популяризатор науки, доктор биологических наук.
 Тамбиев, Владимир Григорьевич (1914—1981) — Герой Советского Союза, командир отделения взвода разведки.
 Тамбиев, Леонид Григорьевич (род. 1970) — латвийский хоккеист, тренер.
 Тамбиев, Паго Измаилович (1873—1928) — черкесский общественный и политический деятель, просветитель. 
 Тамбиев, Юсуп Дудаевич (1906—1944) — ингушский советский партийный и политический деятель.

Тамбиева 
 Тамбиева, Джанет Атушевна — режиссёр.